Trichodon är ett släkte av bladmossor. Trichodon ingår i familjen Ditrichaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Trichodon